

Toponyme 
 Jarnac est une commune française ;
 Jarnac-Champagne est une commune française de la Charente-Maritime.

Personnalités 
 Pierre Jarnac, essayiste et chasseur de trésors français.

Divers 
 Le Jarnac est un jeu de lettres ;
 « Coup de Jarnac », expression provenant d'un célèbre duel ;
 Le coup de Jarnac est une combinaison du jeu de dames ;
 Convention de Jarnac : convention signée en 1847 à Londres par la France et le Royaume-Uni ;
 Hôtel de Jarnac situé à Paris ;
 L'Observatoire Jarnac, observatoire astronomique privé situé en Arizona ;
 Bataille de Jarnac, le 13 mars 1569, en France.